Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek D jelzésű villamosok:

Magyarország 

 D villamos (Budapest, 1910–1914)megszűnt
 D villamos (Budapest, 1963–1966)megszűnt

Ausztria 

 D villamos (Bécs)